Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1993 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

10 km klassisch 

Datum: 22. Februar 1993

Teilnehmer: 114 genannt; 113 gestartet; 112 gewertet;

Quellen 
 Falun (SWE) - Men's 10 km C - February 22, 1993 auf fis-ski.com, abgerufen am 6. Juli 2020
 22.02.1993 - Langlauf Herren - 10 km Klassisch - Offizielle Ergebnisse; FIS
 Men 10km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1993 Falun auf todor66.com, abgerufen am 6. Juli 2020

Verfolgungsrennen (10 km klassisch + 15 km Freistil) 

Datum: 24. Februar 1993

Teilnehmer: 112 genannt; 104 gestartet; 98 gewertet;

Quellen 
 Falun (SWE) - Men's 25 km Pursuit - February 24, 1993 auf fis-ski.com, abgerufen am 6. Juli 2020
 24.02.1993 - Herren 10 km (K) + 15 km (F) Verfolgungsstart-Wettkampf - Offizielle Ergebnisse; FIS
 Men 15km Free Style Nordic Skiing World Championship 1993 Falun auf todor66.com, abgerufen am 6. Juli 2020

30 km klassisch 

Datum: 20. Februar 1993

Teilnehmer: 97 genannt; 96 gestartet; 94 gewertet;

Quellen 
 Falun (SWE) - Men's 30 km C - February 20, 1993 auf fis-ski.com, abgerufen am 6. Juli 2020
 20.02.1993 - Langlauf Herren - 30 km Klassisch - Offizielle Ergebnisse; FIS
 Men 30km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1993 Falun auf todor66.com, abgerufen am 6. Juli 2020

50 km Freistil 

Datum: 28. Februar 1993

Teilnehmer: 81 genannt; 76 gestartet; 67 gewertet;

Quellen 
 Falun (SWE) - Men's 50 km F - February 28, 1993 auf fis-ski.com, abgerufen am 6. Juli 2020
 28.02.1993 - Langlauf Herren 50 km Frei - Offizielle Ergebnisse; FIS
 Men 50km Free Style Nordic Skiing World Championship 1993 Falun auf todor66.com, abgerufen am 6. Juli 2020

4 × 10 km Staffel 

Datum: 26. Februar 1993

Quellen 
 Falun (SWE) - Men's Rel 4x10 km M - February 26, 1993 auf fis-ski.com, abgerufen am 6. Juli 2020
 26.02.1993 - Herren 4 x 10 km Staffel (C / F) - Offizielle Ergebnisse; FIS
 Men 4x10km Relay Nordic Skiing World Championship 1993 Falun auf todor66.com, abgerufen am 6. Juli 2020

Skilanglauf Manner
Skilanglaufwettbewerb